Антолис, Кари (род. 1962) — греко-американский медиаменеджер, кинодокументалист, режиссёр, продюсер и сценарист.
 Антолис, Уильям (род. 1964) — греко-американский политолог, директор и CEO Центра Миллера (с 2014 года).